Сандерленд:

 Сандерленд — город на северо-востоке Англии.
 «Сандерленд» — футбольный клуб из одноимённого города.

Персоналии 
 Сандерленд, Джулин (род. 1958) — австралийская хоккеистка на траве.
 Сандерленд, Дилан (род. 1996) — австралийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Сандерленд, Зак (род. 1991) — американский путешественник.
 Сандерленд, Кендра (род. 1995) — американская порноактриса и эротическая модель.
 Сандерленд, Эбби (род. 1993) — американская яхтсменка.

См. также 
 Short Sunderland — самолёт-амфибия